Abat ist der Name folgender Orte:

 Abat (Albanien), Ort im Qark Shkodra, Albanien
 Abat (Aubusson), Weiler der Gemeinde Aubusson, Département Creuse, Frankreich
 Abat (Selaru), Ort auf der Insel Selaru, Indonesien
 Abat (Kamerun), Ort im Bezirk Manyu, Kamerun
 Abat (Etim Ekpo), Ort in der Local Government Area Etim Ekpo, Nigeria
 Abat (Onna), Ort in der Local Government Area Onna, Nigeria
 Abat (Mina), Baranggay von Mina, Provinz Iloilo, Philippinen
 Abat (Ermera), Ortsteil der Gemeinde Ermera, Osttimor

Abat ist der Familienname folgender Personen:
 Fortunato Abat (1925–2018), General der philippinischen Streitkräfte
 Joan Abat (17. Jh.), katalanischer Komponist